Agrado kan syfta på:

Colombia 

 Agrado (kommun), Huila, 
 Agrado (ort), Huila,